Number One ist Ortsname:
 Number One (Kentucky), USA
Number One ist Filmtitel:
 Number One (1973), italienischer Kriminalfilm von Gianni Buffardi 
 Number One (1976), US-amerikanischer Kurzfilm von und mit Dyan Cannon

Siehe auch:
 NR1
 Nummer 1
 Number One Observatory Circle
 Number Ones
 Island Number One